Ла-Гуардия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Меса-де-Окания. Занимает площадь 196 км². Население — 2472 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Toledo
 Guardiapedia
 Historia de La Guardia en Guardiapedia
 Historia del Santo Niño en Guardiapedia
 Grabados del Santo Niño en Guardiapedia

Муниципалитеты Толедо